Ez a lista a 21. század napfogyatkozásainak teljes listája.

A táblázatok oszlopainak magyarázata

Dátum, idő: minden időadat földi dinamikus időben értendő (TDT).
Típus: a napfogyatkozás típusa teljes napfogyatkozás, gyűrűs napfogyatkozás, hibrid napfogyatkozás és részleges napfogyatkozás .
Időtartam: az időtartam adat a Föld azon pontjára vonatkozik, ahol a teljes vagy gyűrűs napfogyatkozás  által létrehozott árnyékkúp tengelye a Föld középpontjához a képest a legrövidebb - ez általában a leghosszabb időszak.
Szárosz: a napfogyatkozás szároszciklusának száma.
Gamma: a gamma érték a holdárnyék tengelye és a Föld középpontjának legkisebb távolsága, földsugár egységben.  Ha a gamma érték kisebb, mint 1, akkor a napfogyatkozás centrális (teljes, vagy gyűrűs) lesz, ha az érték nagyobb, mint 1, akkor részleges lesz a napfogyatkozás. 
Az előjelek jelentése: 
pozitív – az árnyék inkább az északi féltekét érinti
negatív – az árnyék inkább a déli féltekét érinti
Méret: a napfogyatkozás mértéke a NASA definíciója alapján (ha nagyobb, mint 1, akkor teljes, ha kisebb, mint 1, akkor gyűrűs, vagy részleges).
Totalitás szélesség: A totalitás árnyékának legnagyobb kiterjedése kilométerben. (Teljes és gyűrűs napfogyatkozás esetén.)
Megfigyelhető: A részleges napfogyatkozásokat is tartalmazó listában azok a helyszínek is megtalálhatóak, ahonnan egy teljes napfogyatkozás részlegesen látszik. A kizárólag teljes napfogyatkozásokat tartalmazó listákban csak azok a helyszínek vannak, ahonnan a napfogyatkozás teljes vagy gyűrűs valójában megfigyelhető.

A 21. század napfogyatkozásai

Európából megfigyelhető teljes vagy gyűrűs napfogyatkozások

Az összes 21. századi napfogyatkozás listája

Jegyzetek

További információk
NASA: Solar Eclipse Page

Napfogyatkozas
Napfogyatkozások